Egialeu, na mitologia grega, foi um filho de Adrasto; assim como Adrasto foi o único sobrevivente argivo na Guerra dos Sete Chefes contra Tebas, seu filho foi o único chefe argivo a tombar na expedição dos Epígonos, os filhos dos Sete.

Adrasto, filho de Talau e Eurínome,   filha de Ífito, ou filho de Talau e Lisímaca, filha de Abas, filho de Melampo, se casou com Amphithea, filha de Pronax, outro filho de Talau e Lisímaca, e teve três filhas, Argia, Deipile, Egialeia, e dois filhos, Egialeu e Cianipo.

Na segunda expedição de Argos contra Tebas, na batalha em Glisas, Egialeu foi morto por Laodamante, filho de Etéocles, filho de Édipo. Os argivos foram vitoriosos, e Laodamante e os tebanos se retiraram para a Ilíria.

Sessenta anos após a morte de Clístenes, tirano de Sicião, os sicionianos mudaram de novo os nomes de suas tribos (das quatro tribos, os nomes que Clístenes havia dado para as três tribos que não eram a sua eram ofensivos), sendo três delas fazendo alusão aos invasores dóricos: Panfilianos (Pamphyloi), Hylleis e Dymanatai, sendo a quarta uma alusão a Egialeu, filho de Adrasto, Aigialeis.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-ApolodoroPseudo-Apolodoro, Biblioteca, 1.9.13:

Mitologia grega
Epígonos